Amal est le nom d'une famille royale des Ostrogoths, signifiant « puissant ». Le nom est aujourd'hui utilisé comme patronyme et on le retrouve dans plusieurs prénoms germaniques comme Amalric, Amalbert, Amalaberge, Amalasonthe, Amalafrida. Amal est aussi un prénom féminin d'origine arabe qui signifie « espoir ».

Patronyme 

 Natacha Amal (1968-), une actrice belge.

Prénom

Autres 
Amal peut aussi désigner :
 Amal, une milice et un mouvement politique libanais, d'obédience chiite ;
 Amal, un film de Richie Mehta, sorti en 2007 ;
 Amal, une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Amal, une ancienne société d'ingénierie anglaise, active de 1927 à 1993.

Abréviation 
Amal peut désigner :
 Association des musulmans d'Alsace.

Voir aussi 
 Association Amal pour les Arts culinaires en faveur des femmes nécessiteuses

Notes et références